Iso Riihisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Riihisaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Iso Riihisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar